Milan Jurčina (né le  à Liptovský Mikuláš en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Carrière en club 
Formé au MHk 32 Liptovský Mikuláš, il est choisi en 2000 au cours du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey par les Mooseheads de Halifax en . Il part alors s'aguerrir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Bruins de Boston en , en . En 2003, il passe professionnel avec les Bruins de Providence dans la Ligue américaine de hockey. En 2005, il débute dans la Ligue nationale de hockey avec la franchise de Boston. Le , il échangé aux Capitals de Washington en retour d'un choix de quatrième ronde au repêchage 2008. Les Capitals l'échangent aux Blue Jackets de Columbus en compagnie de Chris Clark le  en retour de Jason Chimera. À la date limite des transactions de cette même saison, il retourne avec les Capitals, en retour cette fois d'un choix de . Le , il signe un contrat d'un an avec les Islanders de New York. Le , près d'un mois après le début du lock-out dans la Ligue nationale de hockey, il rejoint la formation du KLH Chomutov dans la première ligue de hockey en république tchèque. Cependant, le , il est laissé libre ; un peu plus d'un mois plus tard, Jurcina se joint à l'équipe de Lukko dans la première ligue de Finlande, la SM-liiga.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie aux différentes compétitions senior depuis 2006. Il a participé aux jeux olympiques de Turin en 2006 et à ceux de Vancouver en 2010

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || Mooseheads de Halifax|| LHJMQ|| 68|| 0|| 5|| 5|| 56|| 6|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
| 2001-2002|| Mooseheads de Halifax|| LHJMQ|| 61|| 4|| 16|| 20|| 58|| 13|| 5|| 3|| 8|| 10
|-
| 2002-2003|| Mooseheads de Halifax|| LHJMQ|| 51|| 15|| 13|| 28|| 102|| 25|| 6|| 6|| 12|| 40
|-
| 2003-2004|| Bruins de Providence|| LAH|| 73|| 5|| 12|| 17|| 52|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2004-2005|| Bruins de Providence||  LAH|| 79|| 6|| 17|| 23|| 92|| 17|| 1|| 3|| 4|| 30
|-
| 2005-2006|| Bruins de Boston|| LNH|| 51|| 6|| 5|| 11|| 54|| -||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006|| Bruins de Providence||  LAH|| 7|| 0|| 3|| 3|| 8|| -||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Bruins de Boston|| LNH|| 40|| 2|| 1|| 3|| 20|| -||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Capitals de Washington|| LNH|| 30|| 2|| 7|| 9|| 24|| -||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Capitals de Washington|| LNH|| 75|| 1|| 8|| 9|| 30|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2008-2009|| Capitals de Washington|| LNH|| 79|| 3|| 11|| 14|| 68|| 14|| 2|| 0|| 2|| 12
|- 
| 2009-2010||Capitals de Washington||LNH|| 27|| 0|| 4|| 4|| 14|| -||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Blue Jackets de Columbus||LNH|| 17|| 1|| 2|| 3|| 10|| -||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Islanders de New York || LNH || 46|| 4|| 13|| 17|| 30|| -||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Islanders de New York || LNH || 65|| 3|| 8|| 11|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || KLH Chomutov || Extraliga || 22|| 0|| 3|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Lukko Rauma || SM-liiga || 14|| 5|| 2|| 7|| 26|| 12|| 1|| 6|| 7|| 16
|-
| 2013-2014 || TPS || Liiga || 21|| 1|| 5|| 6|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 46|| 5|| 5|| 10|| 46|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| KHL Medveščak || KHL || 49|| 4|| 9|| 13|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Eisbären Berlin || DEL || 8|| 0|| 4|| 4|| 6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 27
|-
| 2016-2017|| Nürnberg Ice Tigers || DEL || 37|| 5|| 11|| 16|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Nürnberg Ice Tigers || DEL || 49|| 2|| 11|| 13|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Nürnberg Ice Tigers || DEL || 37|| 1|| 9|| 10|| 24|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2019-2020 || HC Sparta Prague || Extraliga || 29||3||6||9||48||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Sparta Prague || Extraliga || 21||3||3||6||16||11|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2021-2022 || HC Sparta Prague || Extraliga  ||  || 

| 430|| 22|| 59||81 ||280 ||21 || 2|| 0||2 || 18

Références 

Naissance en juin 1983
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur des Islanders de New York
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Liptovský Mikuláš
Joueur du Dinamo Riga 
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du HC Sparta Prague
Naissance en Tchécoslovaquie